Congossa é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Vinca difformis subsp. difformis
 Vinca major
 ''Vinca major subsp. major